Гран-при Испании (, ) — гонка Формулы-1, в настоящее время проводится на трассе Каталунья (Монмело, недалеко от Барселоны, Испания). Впервые Гран-при Испании был включён в календарь чемпионата Формулы-1 в 1951 году, а на трассе Каталунья проводится с 1991 года.

История 

Первый Гран-при Испании был проведён в 1913 году на дорожной трассе в Гвадарраме, недалеко от Мадрида.

После перерыва в 1914—1922 годах из-за финансовых проблем, Гран-при Испании был возобновлён. Была проведена гонка в Ситжесе, недалеко от Барселоны, и затем с 1924 по 1935 год гонка проводилась на трассе «Ласарте», на северном побережье (Гран-при Сан-Себастьяна). В 1936 году в Испании началась гражданская война, и гонки прекратились.

Испания вернулась в гоночный календарь в 1951 году, когда был проведён Гран-при Испании, вошедший в официальный зачёт чемпионата мира Формулы-1 на трассе «Педралбес». В 1954 году был проведён ещё один Гран-при Испании. Но в 1955 году произошла трагедия с гибелью зрителей на гонках 24 часа Ле-Мана, после которого уличную трасс у «Педралбес» исключили из календаря.

В 1967 году Гран-при Испании вернулся, когда Королевский автомобильный клуб Испании организовал гонку на трассе «Харама» недалеко от Мадрида. С сезона  года Гран-при Испании вернулся в календарь чемпионата, поочередно проводясь на трассах «Харама» и Монтжуик в Барселоне. Однако, гонка 1975 года на «Монтжуике закончилась гибелью 5 зрителей. После этого, в 1976—1981 годах гонка проходила на трассе» Харама". Гонка  состоялась согласно официальному календарю чемпионата мира, но её проигнорировали заводские команды, и результаты в итоге не были учтены в зачёт чемпионата мира. Это стало первым отголоском длительного конфликта между FISA и FOCA.

В 1982—1985 годах Гран-при Испании выпал из календаря. В 1985 году мэр города Херес запустил новую трассу для привлечения туристов. Гран-при Испании в Хересе проводилось с 1985 по 1990 годы, кроме того, на трассе в Хересе прошли Гран-при Европы 1994 года и Гран-при Европы 1997 года годов.

С сезона  года Гран-при Испании проводится на трассе «Каталунья», расположенной близ Барселоны.

Победители Гран-при Испании

Гонщики

Команды

По годам 
Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в официальный зачёт чемпионата мира «Формулы-1», а жёлтым — входившие в предвоенный чемпионат Европы.

Не все гонки в момент проведения носили титул Гран-при Испании; некоторые гонки проводились среди спортивных автомобилей, а не автомобилей Гран-при.

Рекорды 
Все данные приведены после Гран-при Испании 2007 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт автодрома
 Профиль Испании на официальном статистическом сайте ФИА

Испания